

Ґурба — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства

Гурба (Ґурба) — село у повіті Арад, входить до складу комуни Шикула